Järvikylä kan syfta på:

Järvikylä, Bötom – en ort i Bötom 
Järvikylä, Jorois – en ort i Jorois
Järvikylä, Kauhajoki – en ort i Kauhajoki 
Järvikylä, Nakkila – en ort i Nakkila 
Järvikylä, Nivala – en ort i Nivala 
Järvikylä, Orimattila – en gård i Orimattila 
Järvikylä, Sievi – en ort i Sievi
Järvikylä, Siikalatva – en ort i Siikalatva
Järvikylä, Naamanjoki, Utajärvi – en by vid Naamanjoki i Utajärvi
Järvikylä, Utajärvi – en by vid sjön Utajärvi i Utajärvi
 Järvikylä – en by i Esbo, se Träskby, Esbo
 Järvikylä – en del av Jackarby i Borgå, se Träskby, Borgå

Se även
 Träskby